Osoby o nazwisku Judin:
 Andrij Judin – ukraiński piłkarz
 Fiodor Judin – duchowny prawosławny
 Giennadij Judin – rosyjski bibliofil i przemysłowiec
 Pawieł Judin – radziecki polityk, dyplomata i filozof
 Siergiej Judin – rosyjski szachista
 Siergiej Judin – radziecki chirurg